4ème Arrondissement steht für:
 4ème Arrondissement (Cotonou) im Departement Littoral in Benin
 4ème Arrondissement (Porto-Novo) im Departement Ouémé in Benin

Siehe auch:
 4. Arrondissement